Улиеш има више значења:

 Улиеш (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Улиеш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Улиеш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Улиеш (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији